Żeński turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018 odbył się w ośmiozespołowej obsadzie na Robina Stadium w australijskim mieście Gold Coast w dniach od 13 do 15 kwietnia 2018 roku.

Rugby siedmioosobowe z udziałem kobiet w programie tych zawodów pojawiło się po raz pierwszy. W turnieju wzięło udział osiem reprezentacji wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach obejmujących światowe cykle oraz turnieje regionalne.

Obsada zawodów została potwierdzona w połowie grudnia 2017 roku, losowanie grup odbyło się na początku lutego 2018 roku, zaś harmonogram gier opublikowano pod koniec tegoż miesiąca. Osiem uczestniczących reprezentacji rywalizowało systemem kołowym w ramach dwóch czterozespołowych grup, a czołowe dwójki z obu grup awansowały do półfinałów, pozostałe drużyny walczyły zaś o miejsce piąte. Charakterystyki zespołów.

Do półfinałów awansowały Australijki i Nowozelandki z kompletem zwycięstw oraz Kanadyjki i Angielki, które uległy tylko zwyciężczyniom grup. W finałowym pojedynku Nowozelandki pokonały po dogrywce gospodynie zawodów, brąz zdobyły zaś Angielki. W klasyfikacji przyłożeń z ośmioma zwyciężyła przedstawicielka triumfatorek Portia Woodman, która została również najlepiej punktującą zawodniczką turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018